Бијела може бити:

 Бијела боја

или:

 Бијела (Херцег Нови), градско насеље у општини Херцег Нови, Црна Гора
 Бијела (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Бијела (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Бијела (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ
 Бијела (Брчко), насеље у дистрикту Брчко, БиХ
 Бијела (Сирач), насеље у општини Сирач, Хрватска
 Бијела (Бијела), градско насеље и седиште истоименог округа Бијела, покрајина Пијемонт, Италија
 Бијела (Ен), насељено место у департману Ен, регион Рона-Алпи, Француска
 Доња Бијела, насеље у општини Шавник, Црна Гора
 Горња Бијела, насеље у општини Шавник, Црна Гора

или:

 Манастир Бијела, манастир у општини Шавник, Црна Гора

или:

 Бијела (притока Пакре), притока реке Пакре, Хрватска
 Бијела (притока Неретва), притока реке Неретве, БиХ
 Бијела (притока Комарнице), притока реке Комарнице, Црна Гора

Види још 

 Бјела
 Бела
 Била